Mužská dvouhra v hale na Letních olympijských hrách 1912 probíhala ve stockholmském areálu Östermalms IP. Soutěž se konala v období od 5. do 12. května 1912 na krytých dvorcích s dřevěnou palubovkou. Nastoupilo do ni dvacet dva tenistů ze šesti zemí. Hrálo se na tři vítězné sety. Ve druhém kole se opakoval finálový duel z londýnských her 1908, když obhájce stříbrné medaile George Caridia oplatil porážku olympijskému šampionu Arthuru Goreovi a postoupil do čtvrtfinále.

Halový tenisový turnaj představoval druhý a poslední ročník této události. O necelé dva měsíce později proběhla na stockholmské olympiádě standardní dvouhra pod otevřeným nebem.

Olympijským vítězem se stal francouzský tenista André Gobert, jenž ve finále zdolal Brita Charlese Dixona po třísetovém průběhu. Bronzovou medaili vybojoval jediný reprezentant Australasie Anthony Wilding, který v zápase o tento olympijský kov porazil britského hráče Francise Loweho.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Literatura 
 

Tenis na Letních olympijských hrách 1912